Пётр Загряжский:
 Загряжский, Пётр Алексеевич (умер после 1640) — стольник, окольничий и воевода Русского царства.
 Загряжский, Пётр Петрович (1778—1849) — русский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.